Per i vari ambiti in cui il termine assume rilevanza si vedano:
 Topos nella matematica
 Topos nella retorica
 Topos nella letteratura